Батрахогна́т () — род «рамфоринхоидных» птерозавров из верхнеюрской Карабастауской свиты (оксфордский — киммериджский ярусы).

Род в 1948 году назвал и описал палеонтолог Анатолий Николаевич Рябинин. Типовым и единственным видом является Batrachognathus volans. Название происходит от  — лягушка и  — челюсть, указывая на короткую широкую голову летающего ящера. Видовое название означает «летающий» на латыни.

Описание 
В озёрных отложениях, в предгорьях северо-западного Тянь-Шаня, Каратау, были найдены три окаменелости. Во времена юрского периода эта область имела некоторое сходство среды обитания с зольнхофенскими лагунными отложениями в современной Баварии, Германия. Род основан на голотипе , неполном и расчленённом скелете, состоящем из фрагментов черепа, челюсти, позвонков, рёбер, ног и костей крыла. Высокий, короткий и широкий череп имел длину 48 миллиметров. Верхние челюсти несли в общей сложности 22 или 24 загнутых конических зуба; с нижней челюстью они составляли очень большой и широкий рот. Хвост животного не сохранился. Был ли хвост вообще, является спорным вопросом; предполагается, что присутствовал, как минимум, короткий хвост. Размах крыльев оценивается в 50 сантиметров; Дэвид Анвин в 2000 году дал оценку в 75 сантиметров. Подобно всем анурогнатидам, батрахогнат, как предполагается, был насекомоядным.

Систематика 
В исследовании 2021 года, посвящённом птерозавру Sinomacrops, батрахогнат был отнесён к подсемейству Batrachognathinae в пределах семейства анурогнатид, где он является сестринским такосном этого птерозавра. Приведённая кладограмма отражает результаты филогенетического анализа, проведённого исследователями:

См. также 
 Список птерозавров
 Филогения птерозавров

Примечания

Литература 
 

Анурогнатиды
Монотипические роды архозавров
Птерозавры юрского периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 1948 году
Фоссилии из юрских отложений Казахстана